Helosciadium oppositifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av G.Reuss. Helosciadium oppositifolium ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
oppositifolium